Charles-Louis Huguet de Sémonville (1759-1839) – politico e diplomatico francese
 Guy Huguet (1923-1991) – calciatore francese
 Jaume Huguet (1412-1492) – pittore spagnolo
 Jaume Huguet García (1959) – ex calciatore spagnolo
 Josefina Huguet (1871-1951) – soprano spagnola
 Juan Huguet y Cardona (1913-1936) – presbitero cattolico spagnolo, beato e martire
 Marc Gual Huguet (1996) – calciatore spagnolo
 Sonia Huguet (1975) – ex ciclista su strada francese
 Yann Huguet (1984) – ex ciclista su strada francese